Jima, ancien awraja d'Éthiopie
 Jima,  comité de développement villageois du Népal